Benzler ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Blume-Benzler (1925–2021), deutsche Malerin und Grafikerin
 Felix Benzler (1891–1977), nationalsozialistischer Diplomat
 Hans Benzler (1936–2017), deutscher Fußballspieler
 Johann Lorenz Benzler (1747–1817), deutscher Bibliothekar und Schriftsteller
 Willibrord Benzler (1853–1921), deutscher Bischof und Abt